Дюэм:

в географии
 Дюэм — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия, департамент Кот-д’Ор;

персоналии
 Дюэм, Анри (1860—1941) — французский художник-импрессионист.
 Дюэм, Пьер (1861—1916) — французский физик, математик, философ и историк науки;
 Дюэм, Пьер Жозеф (Pierre Joseph Duhem; 1758—1807) — французский деятель, депутат Законодательного собрания и Конвента;
 Дюэм, Филибер Гийом (1766—1815) — французский граф, дивизионный генерал.